2. Feldhockey-Bundesliga 2011/12 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2011/12 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2011/12 (Herren)